tulipany – rodzaj roślin cebulowych z rodziny liliowatych
 Tulipany – polski film z 2004 roku, reż. Jacek Borcuch
 Tulipany – singel Mieczysława Fogga